Lac du Caribou désigne plusieurs hydronymes:

Canada

Québec

 Grand lac Caribou, La Tuque, Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 25' 11" Nord; 72° 40' 53" Ouest.
 Petit lac Caribou, La Tuque, Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 24' 31" Nord; 72° 41' 06" Ouest.
 Lac Caribou, La Tuque, Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 13' 45" Nord; 72° 37' 55" Ouest.
 Lac du Caribou (Trois-Rives), Trois-Rives (Municipalité), municipalité régionale de comté de Mékinac, Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 56' 15" Nord; 72° 49' 59" Ouest.
 Lac du Caribou (Shawinigan), Shawinigan, secteur du Lac-Wapizagonke, Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 42' 52" Nord; 73° 05' 40" Ouest.
 Lac du Caribou, Lac-Lapeyrère (Territoire non organisé), Portneuf, Capitale-Nationale. Coordonnées géographiques: 47° 13' 33" Nord; 72° 23' 23" Ouest.
Note: Dans le territoire de La Tuque, la désignation de cinq plans d'eau "Lac Caribou" a été remplacé par d'autres désignations toponymiques selon la Commission de toponymie du Québec.

Manitoba

 Lac Reindeer (anglais: Reindeer Lake)(aussi désigné "Lac du Caribou"), réservoir d'eau douce du centre du Canada situé à la frontière des provinces de Saskatchewan et du Manitoba. Coordonnées géographiques: 57° 33′ Nord; 102° 15′ Ouest.